Duncan Brown »Dunc« Munro, kanadski hokejist in hokejski trener, * 19. januar 1901, Moray, Škotska, † 4. januar 1958. 

Igral je na položaju branilca za NHL moštvi Montreal Maroons in Montreal Canadiens. V svoji karieri je tudi oblekel dres kanadske reprezentance, s katero je na Zimskih olimpijskih igrah 1924 osvojil zlato medaljo.

Kariera
Rodil se je v Morayu na Škotskem. Obiskoval je Univerzo v Torontu, na kateri je igral za hokejsko moštvo, s katerim je osvojil prvi pokal Memorial Cup. 

Pred ligo NHL je igral za ekipo Toronto Granites, za katero sta igrala tudi kasnejša člana Hokejskega hrama slavnih lige NHL Hooley Smith in Hap Day. Ekipa je tudi igrala na Zimskih olimpijskih igrah 1924 in tam osvojila zlato medaljo. Munro je na olimpijskem turnirju zadel 18 golov na 4 tekmah, na katerih je igral. Zaradi uspeha reprezentance so se za njene člane potegovala različna moštva. Munro je naposled podpisal pogodbo z moštvom Montreal Maroons. 

V moštvu so bili z njegovo konstantno igro v obrambi zadovoljni. Leta 1926 so Munro in soigralci osvojili Stanleyjev pokal. Na krilih močne obrambe, v kateri sta ob Munrojevi podpori kraljevala Red Dutton in Reg Noble, se je ekipa v finale Stanleyjevega pokala prebila tudi leta 1928. V finalu je tesno izgubila proti moštvu New York Rangers, z izidom 3-2 v zmagah. 

Naslednje leto je Munro po samo eni tekmi doživel srčni napad, zaradi katerega je bil sprejet v bolnišnico. Medtem ko je ležal v postelji bolnišnice, bi se skoraj pljučnice. Njegova odsotnost se je v moštvu močno poznala, saj so Maroonsi zasedli zadnje mesto Kanadske divizije. 

Munro si je do začetka sezone 1929/30 opomogel in se je ob vrnitvi znašel v položaju igralca in trenerja moštva. Moštvo je tisto leto popeljal na prvo mesto Kanadske divizije, klub pa je podpisal pogodbe s praktično celotnim moštvom Montreal A.A.A., ki je tisto leto osvojilo Pokal Allan, in odpustil igralce. Še pred koncem sezone so odpustili tudi Munroja, na mesto trenerja pa imenovali Georga Boucherja. Munro je svojo zadnjo sezono prebil v moštvu Montreal Canadiens.

Pregled kariere

|-
| University of Toronto Schools
| OHA-Ml.
| 18/19
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| University of Toronto Schools
| M-Cup.
| 18/19
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| University of Toronto Schools
| OHA-Ml.
| 19/20
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Toronto Granites
| OHA-Sr.
| 20/21
|
| 8
| 4
| 5
| 9
|
| 
|
| 2
| 1
| 0
| 1
| 
| 
|-
| Toronto Granites
| OHA-Sr.
| 21/22
|
| 10
| 4
| 6
| 10
|
| 
|
| 2
| 2
| 1
| 3
| 
| 
|-
| Toronto Granites
| Pokal Allan
| 21/22
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 6
| 3
| 3
| 6
| 
| 
|-
| Toronto Granites
| OHA-Sr.
| 22/23
|
| 12
| 7
| 7
| 14
|
| 
|
| 2
| 2
| 0
| 2
| 
| 4
|-
| Toronto Granites
| Ekshib.
| 23/24
|
| 15
| 9
| 5
| 14
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Kanada
| Olimpijske igre
| 24
|
| 5
| 18
| 4
| 22
|
| 2
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Montreal Maroons
| NHL
| 24/25
|
| 27
| 5
| 1
| 6
|
| 16
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Montreal Maroons
| NHL
| 25/26
|
| 33
| 4
| 6
| 10
|
| 55
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|-
| Montreal Maroons
| Stanleyjev pokal
| 25/26
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 4
| 1
| 0
| 1
| 
| 6
|-
| Montreal Maroons
| NHL
| 26/27
|
| 43
| 6
| 5
| 11
|
| 42
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 
| 4
|-
| Montreal Maroons
| NHL
| 27/28
|
| 43
| 5
| 2
| 7
|
| 35
|
| 9
| 0
| 2
| 2
| 
| 8
|-
| Montreal Maroons
| NHL
| 28/29
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Montreal Maroons
| NHL
| 29/30
|
| 40
| 7
| 2
| 9
|
| 10
|
| 4
| 2
| 0
| 2
| 
| 4
|-
| Montreal Maroons
| NHL
| 30/31
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 31/32
|
| 48
| 1
| 1
| 2
|
| 14
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| 
| 2
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 289
| bgcolor="#7FFF00" | 70
| bgcolor="#7FFF00" | 45
| bgcolor="#7FFF00" | 115
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 174
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 37
| bgcolor="#7FFF00" | 11
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" | 17
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 28
|}

Viri in opombe

Zunanje povezave
 
 
 

Kanadski hokejski branilci
Kanadski hokejski trenerji
Zmagovalci Stanleyjevega pokala
Kanadski hokejski reprezentanti
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1924
Olimpijski tekmovalci za Kanado
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Kanado
Hokejisti University of Toronto Schools
Hokejisti Toronto Granites
Hokejisti Montreal Maroons
Hokejisti Montreal Canadiens
Trenerji Montreal Maroons